Izimje je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 3,27 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Izimje ima 246 stanovnika koji žive u 71 kućanstvu. Gustoća naseljenosti iznosi 75,23 st./km².

Znamenitosti 
 Crkva sv. Roka, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji